Celsus ett romerskt familjenamn kan syfta på:

 Celsus (100-talet e.Kr.), en antik filosof se, Kelsos
 Aulus Cornelius Celsus (100-talet), en romersk författare
 Publius Juventius Celsus (den yngre) (67–130), en romersk jurist